Таб-Яха:

 Таб-Яха — река, приток Яптоелоты, бассейн Пясины.
 Таб-Яха (Табъяха) — река, приток Пура.

См. также 
 Таб-Яха-Тарка